Stützbauwerke sind:
 dauerhafte Wände und Mauern zur Sicherungen von Böschungen und Geländeeinschnitten, siehe Stützwand
 kurzzeitig benötigte Stützsysteme für Baugruben, siehe Baugrube#Baugrubenverbau

Siehe auch:
 Stützkörper